Gabriel Thorstensen – ginnasta norvegese
 Oscar Thorstensen – calciatore norvegese
 Thomas Thorstensen – ginnasta norvegese